Списак археолошких налазишта од изузетног значаја на територији Републике Србије.

Литература 
 „Археолошка налазишта од изузетног значаја“ (Министарство културе Републике Србије)

Види још 
 Археолошка налазишта у Србији
 Археолошка налазишта од великог значаја
 Заштићена археолошка налазишта

Културно наслеђе у Србији